

Geografia
Ingalls – comune statunitense dell'Indiana
Ingalls – comune statunitense nel Kansas

Persone
Albert Graham Ingalls – editore statunitense
David Sinton Ingalls – uomo d'affari statunitense
Laura Ingalls Wilder – scrittrice statunitense
Caroline Ingalls – madre di Laura Ingalls Wilder
Charles Ingalls – padre di Laura Ingalls Wilder
Grace Ingalls – sorella di Laura Ingalls Wilder
Mary Ingalls – sorella di Laura Ingalls Wilder
Carrie Ingalls – sorella di Laura Ingalls Wilder
John James Ingalls – politico statunitense

Altro
4875 Ingalls – asteroide
Cratere Ingalls – cratere lunare